Henryk Ferdynand Hoyer (1864–1947) – polski biolog
 Henryk Fryderyk Hoyer (1834–1907) – polski lekarz, anatom i histolog